Fundamental (Bonnie Raitt), het dertiende studioalbum van Bonnie Raitt
Fundamental (Pet Shop Boys), het negende studioalbum van de Pet Shop Boys